Хмелевик — название населённых пунктов:

Россия 
 Хмелевик — деревня в Волховском районе Ленинградской области.

Украина 
 Хмелевик — село в Барышевском районе Киевской области.